Мексиканець:

 Див.Мексиканці
 Мексиканець (фільм)